Een verkeersweg:
 N924 (België)
 N924 (Nederland), zie Provinciale weg 924

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing